Tacon peut faire référence à :

Patronyme 

  (1914-2014), général américain ;
 Carlos Martínez de Irujo y Tacón (1765-1824), homme d'État et diplomate espagnol ;
  (née en 1959), administratrice britannique ;
  (1905-1980), peintre canadienne ;
  (né en 1986), footballeur espagnol ;
 François Le Tacon (né en 1939), ingénieur agronome français ;
  (né en 1961), joueuse britannique de tennis ;
  (1775-1855), homme politique et militaire espagnol ;
  (né en 1958), anthropologue et archéologue canado-australien.

Toponyme 

 le Tacon, rivière française ;
  ;
 la , colline mexicaine ;
 le , promenade cubaine ;
 le , théâtre cubain ;
 le viaduc du Tacon, pont français.

Autres 

 le tacon, saumon qui vit ses premières années dans les rivières ;
 Tacon Forum, évènement artistique canadien ;
 le Club Deportivo TACON, club de football espagnol ;
 la Grande marche des Tacons-Sites, événement artistique canadien.

Voir aussi